

Televisão
 Turma do Balão Mágico, programa de televisão

Música
 A Turma do Balão Mágico (álbum de 1982)
 A Turma do Balão Mágico (álbum de 1983)
 A Turma do Balão Mágico (álbum de 1984)
 A Turma do Balão Mágico (álbum de 1985)
 A Turma do Balão Mágico (álbum de 1986)

Desambiguações de música